Klinika může být:

 Lékařská klinika – místo v rámci nemocnice nebo lékařské fakulty, kde se studenti lékařské fakulty učí praktické aplikaci teoretických znalostí medicíny, nemocnice při lékařské fakultě
 Veterinární klinika – zařízení poskytující veterinární péči
 Poliklinika – městské zdravotní středisko poskytující komplexní ambulantní péči
 Pedagogická klinika –  prostředí, v rámci něhož studenti pedagogické či jiné učitelské fakulty prakticky aplikují teoretické znalosti v tzv. klinických semestrech na tzv. fakultních školách či pracovištích pod dohledem odborného pracovníka univerzity a pracovníka příslušné instituce
 Právní klinika – prostředí, v rámci něhož studenti právnické fakulty prakticky aplikují teoretické znalosti poskytováním pomoci nemajetným osobám
 Klinika Mayo – americká nezisková organizace
 Autonomní sociální centrum Klinika – sociální projekt guerillového obsazení bývalé polikliniky na pražském Žižkově (squat)

Externí odkazy